Омар (Homarus) — рід найбільший раків, представників родини Nephropidae.
 Омар Хайям
 Омар Мухаммед — засновник руху талібан.
 Омар — халіф Арабського халіфату (634—644).

Див. також 
 Омаров